Jiří Beroun (* 18. dubna 1980, Třebíč, Československo) je bývalý český hokejista a trenér, který hrál mezi lety 2002 a 2018 v týmu Orli Znojmo v Erste Bank Eishockey Lize, po skončení aktivní kariéry v týmu působí jako asistent trenéra.

Kariéra 
Jiří Beroun začal kariéru v juniorském týmu SK Horácké Slavie Třebíč, v profesionální lize debutoval v průběhu sezóny 1997/98. Do roku 2001 hrál v U20-juniorce, v roce 2002 byl propůjčen do týmu HC Znojemsti Orli v české extralize. V polovině sezony 2004/05 byl tým přejmenován na Znojemské orly. Mezi lety 2006 a 2009 hrál pak také v HC Olomouc ve druhé lize. Nejlepší umístění v lize dosáhl na konci sezóny 2005/06, kdy Orli obsadili třetí místo.

V létě roku 2009 prodali Orli extraligovou licenci HC Kometa Brno a Beroun tak spolu s týmem přešel do 1. ligy. V sezóně 2011/12 se stal Beroun kapitánem klubu v Erste Bank hokejové lize. S více než 500 zápasy pro Znojmo je jedním z rekordních hráčů klubu. Ve Znojmě působil až do konce kariéry v roce 2018, kdy se stal ihned po ukončení kariéry asistentem trenéra Miroslava Fryčera.

Statistiky kariéry

Reference

Externí odkazy 
 
 Jiří Beroun v eliteprospects.com (anglicky)

Čeští lední hokejisté
Narození 18. dubna
Narození v roce 1980
Narození v Třebíči
Žijící lidé
Muži